Teixeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Teixeiras (ort), Minas Gerais, 
 Teixeiras (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar